JWS Racing est une écurie française de course automobile, fondée en 2012 et dirigée par Serge Masson. Basé près de Grenoble, elle engage une Audi R8 LMS sur les meetings GT Tour.

Les deux pilotes JWS Racing pour le Championnat de France GT 2012 sont William David et Jean-Marc Quintois.

Notes et références 

Écurie de sport automobile en France